Auxy (Loiret)
 Auxy (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos